FC Tirol Innsbruck osztrák labdarúgó egyesület volt. Tirol 1993 és 2002 között létezett, 2002-ben csődbe ment. Elődje, a FC Swarovski Tirol volt, utódja pedig a FC Wacker Innsbruck (2002) lett. Kurt Jara, és Joachim Löw vezetésével megnyerte az osztrák labdarúgó-bajnokságot 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben.

Sikerei 
 Osztrák bajnok: 2000, 2001, 2002
 Osztrák kupa döntős: 2001
 UEFA Intertotó-kupa döntős: 1995

Európai kupákban szereplése 
Q = Kvalifikált QF = Elődöntő SF = Semifinal CSK = Csoportkör

Híres játékosok 
 Zoran Barisic (1997–2002)
 Michael Baur (1997–2002)
 Jerzy Brzęczek (1995 – 1998, 2000 – 2002)
 Harald Cerny (1994–1996)
 Stanislav Cherchesov (1996–2002)
 Václav Daněk (1993–1995)
 Radosław Gilewicz (1999–2002)
 Eduard Glieder (2000–2002)
 Alfred Hörtnagl (1998–2002)
 Robert Ibertsberger (2001)
 Patrik Ježek (1998 – 2000, 2001 – 2002)
 Roland Kirchler (1993–2002)
 Richard Kitzbichler (1993–1997)
 Walter Kogler (1999–2002)
 Wolfgang Mair (1998–2002)
 Stephan Marasek (1997–2002)
 Souleyman Sané (1994–1995)
 Michael Streiter (1993–1997)
 Marc Ziegler (2001–2002)

Menedzserek 
 Horst Köppel (1993–1994)
 Wolfgang Schwarz (1994)
 Hans Krankl (1994–1995)
 Dietmar Constantini (1995–1997)
 František Cipro (1997–1999)
 Kurt Jara (1999–2001)
 Joachim Löw (2001–2002)

Osztrák labdarúgócsapatok